Stormens barn kan syfta på:

 Stormens barn (film) – en svensk film från 1928
 Stormens barn (TV-serie) – en fransk TV-serie från 1999 med originaltiteln  Chasseurs d'écume